Manassé est d'abord une tribu : la tribu de Manassé d'où le prénom masculin hébreu (, Menasheh), qu'on trouve aussi sous les formes Manassès et Manasseh est dérivé.

Dans la Bible 

Dans la Bible, plusieurs personnages portent ce nom :
 Manassé, fils de Joseph, frère aîné d'Éphraïm, et ancêtre de la tribu de Manassé ;
 Manassé, fils d'Ézéchias et roi de Juda. La prière de Manassé porte son nom ;
 Manassé, défunt mari de Judith, l'héroïne du livre éponyme.

Manassé est aussi le nom d'un grand prêtre du Temple de Jérusalem vers -265.

Moyen Âge 

Au Moyen Âge et au , ce nom est parfois repris dans l'aristocratie, notamment par :

 les comtes de Rethel :
 Manassès I, comte de Rethel, cité en 974 et en 989
 Manassès II, cité en 1028, comte de Rethel
 Manassès III († 1081), comte de Rethel
 Manassès IV († 1199), comte de Rethel
 Manassès V († 1272), comte de Rethel

 d'autres nobles :
 Manassès  l'Ancien († 920), comte de Langres, d'Atuyer et de Dijon ; comte de Chalon, de Troyes et de Beaune
 Manassès  de Guînes (vers 1075-1137), comte de Guînes
 Manassès de Pas de Feuquières (1590-1639), lieutenant général sous Louis XIII

 des personnalités ecclésiastiques :
 Manassès le Grand, abbé de Flavigny en 755.
 Manassès d'Arles († 962 ou 963), archevêque d'Arles, neveu d'Hugues d'Arles.
 Manassès  de Gournay († 1092),  archevêque de Reims en 1070, déposéen 1081.
 Manassès de Lièpvre, prieur de Lièpvre en 1078. Thierry successeur de Gérard d'Alsace lui rend tous les biens usurpés en 1052 ainsi qu'à Yves I abbé de Saint-Denis.
 Manassès de Cambrai, évêque de Cambrai à la fin du .
 Manassès II de Châtillon († 1106),  archevêque de Reims.
 Manassès de Hierges (v. 1110 - 1177).
 Manassès de Garlande, évêque d'Orléans de 1146 à 1185.
 Manassès de Pougy, évêque de Troyes de 1181 à 1190.
 Manassès de Seignelay (1207-1221), évêque d'Orléans

Prénom 
 Manasseh Ishiaku (1983-), footballeur belge d'origine nigériane.
 Manassé Enza-Yamissi (1989-), footballeur franco-centrafricain.
 Manassé Nzobonimpa (1957-), homme politique burundais.

Patronyme 

 Constantin Manassès (1130 ou peu avant - années 1180), écrivain byzantin.
 Paul Manasse (1866–1927), oto-rhino-laryngologiste allemand.

Toponyme 

 Manassé ou Manessé, une localité du Burkina Faso

Voir aussi 
 Manassa

Notes et références 

Homonymie de prénom
Bible